Карлеуша () — сербская фамилия. Известные носители:

 Карлеуша, Елена (род. 1978) — сербская певица.
 Карлеуша, Оля (род. 1980) — сербская певица.